Bill Good ist der Name folgender Personen:

* Bill Good (Gewichtheber) (William L. Good; 1910–2007), US-amerikanischer Gewichtheber 
 Bill Good (Moderator) (* 1945), kanadischer Moderator